Barrio Fino — третий студийный альбом (и 7-й в целом) пуэрто-риканского певца Дэдди Янки, изданный 13 июля 2004 года на лейблах VI Music и El Cartel. Альбом имел большой коммерческий успех и получил несколько номинаций и премий, включая Latin Grammy Award в категории Best Urban Music Album на церемонии 6th Annual Latin Grammy Awards. Лид-сингл «Gasolina» был номинирован на премию Record of the Year, став первой реггетон-песней, получившей такую почесть. Альбом получил Billboard Music Award в категории Latin Album of the Year на церемонии 16th Billboard Music Awards. Daddy Yankee был награждён премией Latin Albums Artist of the Year. Barrio Fino также получил премии Billboard Latin Music Award for Reggaeton Album of the Year, Lo Nuestro Award for Urban Album of the Year, и Latin Music Fan Award в категории Album of the Year.

История 
Barrio Fino вышел 13 июля 2004 года. В неделю с 31 июля дебютировал на позиции № 1 в хит-параде Top Latin Albums, став первым реггетон-альбомом на первом месте этого чарта. Он также дебютировал не первом месте чарта Tropical Albums и на № 67 в общенациональном американском хит-параде Billboard 200. Сразу после выхода лид-сингла «Gasolina» альбом снова возглавил хит-парад Top Latin Albums вторую неделю в 2005 году, оставаясь там и ещё 22 недели, но не подряд, что в сумме дало 24 недели на № 1. Он также снова вошёл в чарт Billboard 200 в неделю с 18 декабря 2004 года и достиг там № 26 в неделю с 16 апреля 2005 года, что стало беспрецедентным результатом для альбома стиля реггетон. Он также возглавлял чарт Tropical Albums в сумме 28 недель не подряд. В чарте Billboard 200 альбом пробыл 54 недели и 42 недели в чарте Tropical Albums.

В 2005 году альбом стал первым представителем стиля реггетон в чартах Европы, достигнув позиции № 26 в Португалии и Испании, № 28 в Швейцарии, № 46 в Италии, № 51 в Австрии и № 67 во Франции. 17 мая 2005 альбом получил платиновую сертификацию от Recording Industry Association of America (RIAA) за млн копий в США.

Согласно The Record тираж Barrio Fino в мире достиг 5 млн копий к 2006 году. В США Barrio Fino стал бестселлером реггетон-альбомов 2004 года, бестселлером тропикал-альбомов 2004 года и бестселлером латин-альбомов 2005 года и всей декады 2000-х годов.

Barrio Fino поставил рекорд по числу недель в чарте Top Latin Albums для всех реггетон-записей с показателем в 136 недель с 31 июля 2004 по 22 июля 2006 и с 12 августа 2017 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий:
Allmusic, Rolling Stone (в том числе по итогам года № 44 в 2005), Rolling Stone Argentina, BBC, Ramiro Burr, The Guardian, The Record.

Итоговые списки

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации 

|-

|-

Примечания

Ссылки 

 
 

Латиноамериканская музыка
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Дэдди Янки